Северная область (Северный регион, ) — административная область (регион) Уганды. (См. ). Площадь — 82 099 км². Численность населения — 5 345 964 человек (2002 г.). Административный центр — город Гулу.

Административное деление 
Область на момент проведения переписи населения 2002 года включала 21 округ (districts). По состоянию на июль 2010 г. в Северной области входило 30 округов (из 111 по стране).

См.: 

Крупные города:
 Гулу — 113 144 чел. (2002 г.), 190 866 чел. (2008 г.) — округ Гулу
 Лира — 89 871 чел. (2002 г.), 158 761 чел. (2008 г.) — округ Лира
 Китгум — 42 929 чел. (2002 г.), 75 654 чел. (2008 г.) — округ Китгум
 Аруа — 45 883 чел. (2002 г.), 67 015 чел. (2008 г.) — округ Аруа
 Кобоко — 29 443 чел. (2002 г.), 53 678 чел. (2008 г.) — округ Аруа
 Небби — 23 190 чел. (2002 г.), 40 021 чел. (2008 г.) — округ Небби

Примечания

Ссылки 
 Административная карта Уганды по состоянию на июль 2010 года (Ministry of Local Government. Latest Map of Uganda July 2010)